Pedrinhensi – abitanti di Doutor Pedrinho
Pedrinhensi – abitanti di Pedrinhas Paulista
Pedrinhensi – abitanti di Pedrinhas